Erawan est le nom thai de l'éléphant mythique Airavata

Voir aussi 
Sanctuaire d'Erawan
Musée d'Erawan

Homonymie